Jean-Michel Boucheron peut désigner :

 Jean-Michel Boucheron (1946-), homme politique français, ancien député-maire d'Angoulême ;
 Jean-Michel Boucheron (1948-), homme politique français, ancien député d'Ille-et-Vilaine.